

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Czekanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Jabłonna Lacka 
 Czekanów – wieś w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Zbrosławice 
 Czekanów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski

Inne 
 Czekanów – stacja kolejowa na linii nr 14

Zobacz też 
 Czekanowo